Hugo Boss AG – niemiecka firma produkująca odzież
 Hugo Ferdinand Boss – projektant, założyciel Hugo Boss AG
 Hugo Boss Prize – (nagroda) im. Hugo F. Bossa